A Kľačany településnév jelentései:

Décskelecsény szlovákiai község szlovák neve a Galgóci járásban
Magyarkelecsény, Nyarádkelecsény szlovákiai község részének szlovák neve a Nagymihályi járásban

Lásd még 
 Kelecsény (egyértelműsítő lap)